Périgueux bezeichnet:
 Stadt Périgueux im Département Dordogne, Frankreich
 Verwaltungsgebiet Arrondissement Périgueux im Département Dordogne, Frankreich
Personen:
 Fronto von Périgueux, Heiliger des 2. Jh.
 Paulinus von Périgueux, Kleriker des 5. Jh. in Gallien

Wahlkreise:
 siehe Kanton Périgueux-1,
 siehe Kanton Périgueux-2.